

Heràldica 
 Timbre (heràldica): un símbol que es posa sobre els escuts d'armes per indicar quin és el grau de noblesa de la família o de la població.

Acústica i música 
 Timbre musical: la qualitat d'un so que permet de distingir-lo dels altres que tenen idèntica natura i intensitat.

Administració 
 Sinònim per un segell que estampa l'estat en un document i que indica la quantitat que hom ha de pagar al fisc en concepte de drets.

Mecanisme 
 Timbre elèctric: aparell emprat a les cases com a avisador